Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 2019 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 68 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Первые игры турнира прошли 19 марта 2018 года, а финальная игра — 8 апреля в «Ю Эс Банк-стэдиуме» в Миннеаполисе (штат Миннесота). Чемпионом турнира стала команда «Виргиния Кавальерс», которая в финальном матче обыграла «Техас Тек Ред Рэйдерс» в овер-тайме со счётом 85:77.

Расписание и места проведения турнира NCAA 2019 

Расписание и места проведения матчей:

First Four
 13-14 марта
 University of Dayton Arena, Дейтон (Огайо)

Первый и второй раунды
 21 и 23 марта
 XL-центр, Хартфорд (Коннектикут) (Принимающая сторона: Коннектикутский университет)
 Уэлс Фарго-арена, Де-Мойн (Айова) (Принимающая сторона: Университет Дрейка)
 Джэксонвилл Ветеранс Мемориал-арена, Джэксонвилл (Флорида) (Принимающая сторона: Джэксонвиллский университет)
 Вивинт Смарт Хоум-арена, Солт-Лейк-Сити (Юта) (Принимающая сторона: Университет Юты)
 22 и 24 марта
 Колониал Лайф-арена, Колумбия (Южная Каролина) (Принимающая сторона: Университет Южной Каролины)
 Нэшнуайд-арена, Колумбус (Огайо) (Принимающая сторона: Университет штата Огайо)
 BOK-центр, Талса (Оклахома) (Принимающая сторона: Университет Талсы)
 SAP-центр в Сан-Хосе, Сан-Диего (Калифорния) (Принимающая сторона: Конференция Западного Побережья)

Региональный полуфиналы и финалы (Sweet Sixteen и Elite Eight)
 28-30 марта
 Западный регион, Хонда-центр, Анахайм (Калифорния) (Принимающая сторона: Конференция Big West)
 Южный регион, KFC Yum!-центр, Луисвилл (Кентукки) (Принимающая сторона: Луисвиллский университет)
 29 и 31 марта
 Восточный регион, Кэпитал Уан-арена, Вашингтон (округ Колумбия) (Принимающая сторона: Джорджтаунский университет)
 Средне-западный регион, Спринт-центр, Канзас-Сити (Миссури) (Принимающая сторона: Конференция Missouri Valley)

Национальные полуфиналы и финал (Финал четырёх и Финал)
 6 апреля — 8 апреля
 Ю Эс Банк-стэдиум, Миннеаполис (Миннесота) (Принимающая сторона: Миннесотский университет)

Квалификация 
В сезоне 2018/19 годов в первый дивизион NCAA входило 353 баскетбольных команд, однако четыре из них не были допущены для участие в постсезонных турнирах. Алабама A&M и Флорида A&M в связи с плохой академической успеваемости спортсменов, а Калифорния Баптист и Северная Алабама все ещё находились в процессе перехода из второго дивизиона NCAA.

Автоматическая квалификация 
В списке представлены команды, получившие автоматическую квалификацию в турнир, победив в турнире своих конференций.

Турнирный посев 

*Смотри Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 2019#Первые четыре — Дейтон, Огайо

Турнирная сетка 
* — означает, что победа одержана в овертайме

Время дано по Североамериканскому восточному часовому поясу (UTC-04), если не указано другое

Первые четыре — Дейтон, Огайо

Восточный регион — Вашингтон, округ Колумбия

Финал Восточного региона

Сборная Восточного региона 
 Кассиус Уинстон (Мичиган Стэйт) — самый выдающийся игрок Восточного региона
 Ксавье Тиллман (Мичиган Стэйт)
 Зайон Вильямсон (Дьюк)
 Ар Джей Барретт (Дьюк)
 Керри Блэкшеар (Виргиния Тек)

Западный регион — Анахайм, Калифорния

Финал Западного региона

Сборная Западного региона 
 Джарретт Калвер (Техас Тек) — самый выдающийся игрок Западного региона
 Мэтт Муни (Техас Тек)
 Раи Хачимура (Гонзага)
 Брэндон Кларк (Гонзага)
 Трент Форрест (Флорида Стэйт)

Среднезападный регион — Канзас-Сити, Миссури

Финал Среднезападного региона

Сборная Среднезападного региона 
 Джаред Харпер (Оберн) — самый выдающийся игрок Среднезападного региона
 Брайс Браун (Оберн)
 Чума Океке (Оберн)
 Пи Джей Вашингтон (Кентукки)
 Тайлер Херро (Кентукки)

Южный регион — Атланта, Джорджия

Финал Южного региона

Сборная Южного региона 
 Карсен Эдвардс (Пердью) — самый выдающийся игрок Южного региона
 Кайл Гай (Виргиния)
 Мамади Диаките (Виргиния)
 Тай Джером (Виргиния)
 Райан Клайн (Пердью)

Финал четырёх — Миннеаполис, Миннесота

Национальные полуфиналы

Национальный финал

Сборная всех звёзд Финала четырёх 
 Кайл Гай (Виргиния) — самый выдающийся игрок Финала четырёх
 Джарретт Калвер (Техас Тек)
 Мэтт Муни (Техас Тек)
 Деандре Хантер (Виргиния)
 Тай Джером (Виргиния)

Трансляции 
Права на трансляцию турнира NCAA принадлежат компаниям CBS Sports and Turner Sports.
 First Four — truTV
 Первый и второй раунды — CBS, TBS, TNT, truTV
 Региональные полуфиналы и финалы (Sweet Sixteen and Elite Eight) — CBS and TBS
 Национальный полуфиналы (Финал четырёх) — CBS
 Национальный финал — CBS

Эксклюзивные права на радио-трансляцию турнира принадлежат Westwood One.

Примечания

Ссылки 
 Сайт NCAA

Сезоны студенческого баскетбола в США
2019 год в баскетболе